Il doppio del torneo di tennis Vienna Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Thomas Strengberger che hanno battuto in finale Petr Kralert e Michel Kratochvil 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Dezort /  Michal Tabara (semifinali)
 Tobias Hildebrand /  Johan Landsberg (primo turno)

 David Caballero Garcia /  Gastón Etlis (quarti di finale)
 Julian Knowle /  Thomas Strengberger (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Vienna Challenger 1999